Иван Твердохлебов: Твердохлебов, Иван Григорьевич (1910—1965) — советский скульптор.
 Твердохлебов, Иван Трофимович (1921—1993) — советский и украинский учёный.